Гробовка — название населенных пунктов:

Россия 

 Гробовка — до 1966 г. название деревни Ирдом в Октябрьском районе Костромской области.

Украина 

 Гробовка — до 1945 г. название села Загребля в Оржицком районе Полтавской области.